Carlo Alberto peut faire référence à:

Navires
 Carlo Alberto - Croiseur blindé de la Première Guerre mondiale
 Carlo Alberto - Frégate équipée à la fois d'une voile et d'un moteur à vapeur de la Regia Marina